Insider kan syfta på:

 Insider – en person som ingår i en grupp med tillgång till hemligheter
 Insider (1995) – en amerikansk film från 1995
 The Insider – en amerikansk film från 1999
 Insider (TV-serie) – en svensk-dansk–finländsk-isländsk TV-serie från 1999
 Insider (TV-program) – ett svenskt TV-program
 The Perfect Insider – en anime från 2015

Se även 
 Angiveri
 Insiderbrott
 Insider-outsider-hypotesen